Turcat bezeichnet:

 André Turcat (1921–2016), französischer Testpilot, Autor, Politiker und Kunsthistoriker

 Turcat-Méry, ehemaliger französischer Hersteller von Automobilen (1899–1928)